Војковићи могу да буду:

 Војковићи (Источно Сарајево), насеље у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Војковићи (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Војковићи (Колашин), насеље у општини Колашин, Црна Гора
 Војковићи (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Црна Гора

или:

 ФК Фамос Војковићи, фудбалски клуб из Војковића (Источна Илиџа)